La Serie A 1952–53 fue la 51ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 21.ª bajo el formato de grupo único. Inter de Milán ganó su sexto scudetto.

Clasificación

Resultados

Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 Resultados en el sitio oficial de RSSSF

1953
Fútbol en 1952
Fútbol en 1953